Unter Familienbild versteht man:
in Soziologie und Politik: eine Vorstellung dessen, was Familie ist, sein kann oder sein soll; siehe: Familienformen
in Kunst und Fotografie: eine Darstellung oder Photographie einer bestimmten Familie; siehe: Gruppenbild

Siehe auch:
 Leitbild